Mosconi ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Mosconi (* 1949), französischer Schwimmer
 Ariel Edgardo Torrado Mosconi (* 1961), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago del Estero
 Enrique Mosconi (1877–1940), argentinischer Militär und Ingenieur
 Germano Mosconi (1932–2012), italienischer Sportjournalist und Nachrichtensprecher
 Paolo Mosconi (1914–1981), Erzbischof der römisch-katholischen Kirche und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Willie Mosconi (1913–1993), US-amerikanischer Poolbillardspieler

Mosconi steht außerdem für:

 Mosconi Cup, ein nach Willie Mosconi benanntes Poolbillardturnier
 General Mosconi, Ortsname mehrerer argentinischer Siedlungen